Виктор Волков:
 Волков, Виктор Георгиев (1936—2022) — министр иностранных дел Болгарии (1990—1991).
 Волков, Виктор Григорьевич (род. 1953) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Волков, Виктор Фёдорович (1917—1998) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Волков, Виктор Николаевич, бригадир токарей-расточников, пред. совета бригадиров цеха № 5 завода «Калугаприбор», Герой Социалистического Труда.